Il doppio  del Nielsen Pro Tennis Championships 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Ryler DeHeart e Pierre-Ludovic Duclos erano i detentori del titolo, ma solo Duclos ha partecipato in coppia con Alex Kuznetsov, ma ha perso nel 3º turno contro Jordan Kerr e Travis Parrott.

Treat Conrad Huey e Bobby Reynolds hanno battuto in finale Jordan Kerr e Travis Parrott 7–6(9–7), 6–4.

Teste di serie

 Treat Conrad Huey /  Bobby Reynolds (campioni)
 Jordan Kerr /  Travis Parrott (finale)

 Brian Dabul /  Rik De Voest (semifinali) 
 John Paul Fruttero /  Raven Klaasen (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Nielsen Pro Tennis Championships 2011